No Mean City – album szkockiej grupy rockowej Nazareth, wydany w styczniu 1979 roku.

Lista utworów

Skład zespołu 
 Dan McCafferty – wokal
 Darrell Sweet – perkusja
 Pete Agnew – bas, gitara, pianino
 Manny Charlton – gitara

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Nazareth
Albumy muzyczne wydane w roku 1979
Albumy A&M Records